Kongo může být:
 v geografii:
 Kongo (řeka) – řeka v Africe
 Konžská republika – stát v Africe, také známý podle hlavního města jako Kongo-Brazzaville.
 Konžská demokratická republika, do roku 2018 Demokratická republika Kongo – stát v Africe, také známý podle hlavního města jako Kongo-Kinshasa. V letech 1971–1997 zněl název tohoto státu Zair. 
 v historii:
 Konžské království, stará africká říše
 Svobodný stát Kongo, někdejší soukromá kolonie belgického krále Leopolda II. 
 Belgické Kongo, bývalá belgická kolonie, následovník předchozího útvaru, dnes stát Demokratická republika Kongo
 Francouzské Kongo, bývalá francouzská kolonie, dnes stát Republika Kongo 
 Konžské království, z kterého se později stalo Portugalské Kongo, dnes angolská provincie Cabinda

 lidé:
 kmen v Demokratické republice Kongo a Angole, synonyma: Kongovia, Bakongo, Makongo, a jejich jazyk kikongo

 v geografii a ekologii: 
 Konžská pánev
 Konžský deštný prales, druhý největší deštný prales

 kultura:
 Kongo (hudební nástroj)
 Kongo (vojenský maskáčový kabát)

Externí odkazy